Namenstage G
Namenstage